Koko (keizer), de 58e keizer van Japan
Koko (gorilla), een gorilla die bekend is geworden door Gorilla Sign Language
Koko (roman), een roman geschreven door Peter Straub
Koko (single), een single van Sander van Doorn
Kokõ, een plaats in Estland, gemeente Rõuge